Giacarta – capitale dell'Indonesia
Jakarta – film del 2000 scritto e diretto da Jung Cho-shin
Jakarta – varietà di mango
Jakarta Project – progetto dell'Apache Software Foundation
Jakarta – gruppo musicale jugoslavo
Jakarta – gruppo di produttori discografici francesi